Massa FM Serra Gaúcha é uma emissora de rádio brasileira  sediada em Nova Prata,  cidade do estado do Rio Grande do Sul Opera no dial na frequência 103.3 MHz FM e é afiliada à Massa FM. Pertence ao Grupo Verde Vale de Comunicação.

História 
A frequência está no ar desde 1989, quando se chamava Coroados FM, e sua programação era voltada ao segmento adulto contemporâneo, transmitindo músicas nacionais e internacionais, na faixa denominada Módulo Musical. A emissora não possuía locutores ao vivo, transmitindo apenas músicas e a hora certa. A emissora também retransmitia, em conjunto com a Rádio Gaúcha, os programas Gaúcha Hoje e Correspondente Ipiranga. Em abril, foi confirmado que a emissora se afiliará à Massa FM, trocando o gênero adulto pelo sertanejo. A estreia da Massa FM Serra Gaúcha ocorreu em 27 de maio de 2019. A programação adulto-contemporânea antiga da Rádio Coroados ainda continua sendo transmitida, exclusivamente pela internet

Ligações externas 
 
 

Serra Gaúcha
Coroados
Nova Prata
Estações de rádio fundadas em 1989